Oder je prostor ali del prostora, ki je navadno postavljen višje od svoje okolice in je zgrajen iz desk. Obstaja več tipov odrov:

oder v gledališču, koncertni oder
gledališče - umetniška ustanova, ki se ukvarja z izvajanjem odrskih, zlasti dramskih del
mrtvaški oder
gradbeni oder (konstrukcija iz kovinskih in lesenih elementov za gradbena dela na višini)
 podstrešni prostor v gospodarskem poslopju za hranjenje sena

glej tudi Oder (priimek)

 Andrej Oder
 Martina Oder
 Tanja Oder
 Tjaša Oder